Isla del Medio puede hacer referencia a:

 Asia
 Isla del Medio (Hong Kong), o Tong Po Chau, China;

 Islas Malvinas:
 Isla del Medio (Bahía 9 de Julio) (Middle Island), del grupo de la isla Montícula, ubicada cerca de la desembocadura del río Chartres en la bahía 9 de Julio;
 Isla del Medio (Puerto del Río) (Middle Island), ubicada al norte de la isla Gran Malvina en el puerto del Río; 
 Isla del Medio (Seno Choiseul) (Middle Island), ubicada en la entrada del seno Choiseul;